Клюз (від ) — у конструкції судна круглий, овальний або прямокутний отвір в фальшборті, палубі або борті, окантований литою рамою або металевим прутком, що служить для пропускання і зменшення перетирання якірного ланцюга, швартовних кінців або буксирного каната.
 Клюз лебідки — напрямний елемент для металевого чи синтетичного троса лебідки, зазвичай автомобільної.

Топонім 
 Клюз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.